Емельянов, Алексей:
 Емельянов, Алексей Викторович (род. 1953) — актёр Александринского театра. Заслуженный артист России.
 Емельянов, Алексей Михайлович (1935—2009) — экономист-аграрник, профессор, академик ВАСХНИЛ.
 Емельянов, Алексей Степанович (1902—1976) — советский животновод и педагог, член-корреспондент ВАСХНИЛ.